Csehország
 Senec, település a Rakovníki járásban
 Senec, Zruč-Senec településrésze az Észak-plzeňi járásban
 Szlovákia
 Szenc (szlovákul Senec), város a Pozsonyi kerületben, a Szenci járás székhelye